Эмотт () — английская фамилия. Известные носители:
 Эмотт, Кристофер (род. 1977) — шведский музыкант.
 Эмотт, Майкл (род. 1969) — шведский музыкант.